Ronde Venen (restaurant) - een restaurant in Vinkeveen
De Ronde Venen - gemeente in de provincie Utrecht